Ури Ариэль () — израильский политик, Министр строительства Израиля, депутат кнессета от фракции Еврейский дом.

Биография 
Ури Ариэль родился 22 декабря 1952 года в религиозном киббуце Тират-Цви в долине Бейт-Шеан недалеко от озера Кинерет и реки Иордан. Его отец Йицхак Ариэль был одним из основателей киббуца. Мать Наоми пережила Холокост.

Участвовал в боях Войны Судного дня (1973) на севере Синая. Из ЦАХАЛа демобилизовался в звании майора в должности командира мотострелковой роты. В 1975 году стал основателем поселения Мишор-Адумим. Занимал ряд административных должностей в поселенческом движении; в 1990—1996 годах являлся генеральным секретарем Совета поселений Иудеи, Самарии.

В 1997 году возглавил местный совет Бейт-Эль.

В 1999 баллотировался в кнессет от блока Ихуд леуми, находясь под седьмым номером в избирательном списке. Партия завоевала на выборах всего четыре места, но после выбытия ряда депутатов в 2001 Ариэль занял депутатское место и затем был переизбран в 2003, 2006, 2009, 2013 и 2015 годах. Протестовал против того, что канцлер Германии Ангела Меркель произнесла в кнессете речь по-немецки, назвав её «матерью амалекитян», то есть извечных врагов еврейского народа.

С 2013 года является Министром строительства Израиля. Количество жилья, построенного Министерством строительства во всех районах Израиля, значительно возросло по сравнению с предыдущими годами и достигло 50 000 квартир в 2014 году.

С 2015 года — министр сельского хозяйства Израиля.

У Ури Ариэля и его жены Хагит шестеро детей.

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты кнессета от фракции Ихуд Леуми
Депутаты кнессета XV созыва
Депутаты кнессета XVI созыва
Депутаты кнессета XVII созыва
Депутаты кнессета XVIII созыва
Депутаты кнессета XIX созыва
Депутаты кнессета XX созыва
Офицеры Израиля
Участники войны Судного дня
Лидеры политических партий Израиля